Výraz Česká liga ledního hokeje má několik významů:

 Extraliga ledního hokeje – nejvyšší česká liga v ledním hokeji
 1. česká hokejová liga – druhá nejvyšší liga v ledním hokeji
 2. česká hokejová liga – třetí nejvyšší liga v ledním hokeji